Krakovany può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Krakovany, comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale

Slovacchia
Krakovany, comune del distretto di Piešťany, nella regione di Trnava